Adam Kazimierz Czartoryski (1. prosince 1734 Gdaňsk – 19. března 1823 Sieniawa) byl polský šlechtic, spisovatel, literární kritik, jazykovědec, politik a mecenáš umění, představitel polského osvícenství.

Život a dílo 

Vychován byl v Anglii, do Polska se vrátil v roce 1758, načež byl jmenován správcem Podolska. Byl jedním z kandidátů na polského krále, ale roku 1763 korunu odmítl a získal ji nakonec jeho bratranec Stanislav II. August Poniatowski. Czartoryski krále a jeho reformy potom podporoval. Roku 1812 byl zvolen maršálkem Sejmu.

Byl členem Výboru pro národní vzdělání (Komisja Edukacji Narodowej) a nakonec byl jmenován ministrem školství - zastával tento post jako první Evropan vůbec. Byl velkým mecenášem kultury a jeho palác v Puławách se stal významným kulturním centrem, ze kterého vzešli první polští preromantici Franciszek Karpiński a Franciszek Dionizy Kniaźnin a v jehož blízkosti dožil básník Franciszek Zabłocki.

Z jeho díla literárního vynikají divadelní komedie, například Panna na wydaniu (1771) nebo Kawa (1779). Oceňovanější jsou ale jeho teatrologické práce. Literární teorie je shromážděna ve spise Myśli o pismach polskich (1810). Bohatství rodu nashromáždil zejména jeho otec August Aleksander Czartoryski, vojvoda Rusínského vévodství. Jeho syn Adam Jerzy Czartoryski sehrál významnou roli při dělení Polska.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Adam Kazimierz Czartoryski - iPSB 

Polští šlechtici
Polští politici
Polští dramatici
Polští spisovatelé
Polští literární teoretici
Narození v roce 1734
Narození 1. prosince
Úmrtí v roce 1823
Úmrtí 19. března
Muži
Narození v Gdaňsku